Чалык:

 Чалык — село в Тараклийском районе Молдавии.
 Чалык, Ахмет (род. 1958) — турецкий предприниматель.
 Çalık Holding — турецкая компания со штаб-квартирой в Стамбуле.
 Чалык, Ахмет Йылмаз (1994—2022) — турецкий футболист, защитник.